Biserica Sfântul Spiridon se poate referi la:

 Biserica Sfântul Spiridon din Corfu, Grecia
 Biserica Sfântul Spiridon din Trieste, Italia
 Biserica Sfântul Spiridon din Iași, România
 Biserica Sfântul Spiridon Nou din București, România
 Biserica Sfântul Spiridon din Vuno, Albania
 Biserica ortodoxă greacă Sfântul Spiridon din South East Sydney, New South Wales, Australia
 Biserica Sfântul Spiridon din Peroj, Croația
 Biserica ortodoxă greacă Sfântul Spiridon din Washington, Statele Unite ale Americii

Vezi și
 Colegiul Sfântul Spiridon, Sydney, New South Wales, Australia